Referensnummer kan avse:

Referensnummer, ett nummer som utgör en unik identifikation av ett ärende eller referens till en post i en tabell, ett register eller en relationsdatabas
 OCR-nummer på ett inbetalningskort
 Diarienummer, ett register hos en organisation
 Ärendenummer i ett Ärendehanteringssystem
 Passansökningsnummer i passregistret
 Primärnyckel i en relationsdatabas